GRUS eller Grus har flere betydninger:
 Grus – almindelig tale udtryk for en blanding af sten og sand
 Udviklingssamtale (GRUS) – ledelsesværktøj, udviklingssamtaler i medstyrende- og selvstyrende grupper